Шаба́ев (Шабаева; , ) — фамилия.

Шабаев 
 Шабаев, Александр Антонович (1907—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Шабаев, Анатолий Иванович (1938—2017) — российский почвовед, член-корреспондент РАН (2014).
 Шабаев, Андрей Валерьевич (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Шабаев, Гариф Хафизович (1907—1944) — советский антифашист-подпольщик.
 Шабаев, Досу (1912—1972) — советский хозяйственный, партийный и партийный деятель, 1-й секретарь Джалал-Абадского областного комитета КП(б) Киргизии.
 Шабаев, Евгений Евгеньевич (1973—1998) — спортивный гимнаст, призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике, ЗМС.
 Шабаев, Ильдар Хайдарович (род. 1985) — российский футболист.
 Шабаев, Ильшат Раисович (род. 1978) — российский танцовщик, хореограф.
 Шабаев, Марс Садриевич (1904—1984) — татарский писатель, поэт и переводчик.
 Шабаев, Наиль Хайдарович (род. 1982) — российский футболист.
 Шабаев, Павел Васильевич (1901—1977) — Герой Социалистического Труда.

Шабаева 
 Шабаева, Мария Фёдоровна (1905—1983) — советский педагог, педагог, доктор наук, профессор.

См. также